Medaljefordelingen ved sommer-OL 1924 gav medaljer til 27 af de 44 deltagende nationer.

Kilde
International Olympic Committee – Paris 1924 Medaljetavle

Sommer-OL 1924